Герцогенбуш () — концентрационный лагерь нацистской Германии, располагавшийся в Нидерландах в городе Вюгт близ Хертогенбоса, столицы Северного Брабанта, с января 1943 по сентябрь 1944. В нём размещалось примерно 31 000 заключённых: бойцы Сопротивления, евреи, цыгане, гомосексуалисты, свидетели Иеговы, спекулянты, бродяги, заложники, среди них были мужчины, женщины и дети. От голода, болезней и плохого обращения погибло 749 человек, в том числе расстреляны 329 участников Сопротивления.

Строительство лагеря началось в 1942 году и финансировалось из средств, конфискованных у голландских евреев.

В январе 1944 года на территории концлагеря произошла трагедия, подробности которой просочились за пределы колючей проволоки: комендант Адам Грюневальд приказал запереть 74 женщин в тесную камеру на 14 часов. Такое заключение оказалось пыткой, 10 женщин не выдержали давки и погибли. Поскольку трагедия получила общественный резонанс, нацисты были вынуждены отдать Грюневальда под суд. В качестве наказания его отправили на восточный фронт, где он погиб.

Концлагерь был освобождён в сентябре 1944 частями 4-й танковой дивизии (Канада). В первые годы после окончания оккупации использовался для содержания военных преступников и коллаборационистов.

Коменданты концлагеря 
 январь-октябрь 1943 — Карл Хмелевски
 октябрь 1943 — январь 1944 — Адам Грюневальд
 февраль — сентябрь 1944 — Ганс Хюттиг

Ссылки 
 Nationaal Monument Kamp Vught, Официальный сайт 
 Camp Vught National Memorial , Официальный сайт
 Herzogenbusch
 Concentration camp Vught

Холокост в Нидерландах
Здания и сооружения, построенные в 1943 году
Концлагеря, ликвидированные в 1944 году
Появились в 1940-е годы в Нидерландах
1940-е годы в Нидерландах